Сборная Норвегии по футболу до 21 года представляет Норвегию на международных молодёжных турнирах по футболу. В сборную приглашаются игроки, которым не исполнилось 21 года. 17 раз (начиная с 1978 года) выступала в финальных частях молодёжного чемпионата Европы, а в 1998 году добилась лучшего результата, заняв 3-е место и обыграв в том матче за «бронзу» голландцев.

Результаты

Результаты в чемпионате Европы среди молодёжных команд 
1978 : Отборочный этап
1980 : Отборочный этап
1982 : Отборочный этап
1984 : Отборочный этап
1986 : Отборочный этап
1988 : Отборочный этап
1990 : Отборочный этап
1992 : Отборочный этап
1994 : Отборочный этап
1996 : Отборочный этап
1998 : Третье место
2000 : Отборочный этап
2002 : Отборочный этап
2004 : Отборочный этап
2006 : Отборочный этап
2007 : Отборочный этап
2009 : Отборочный этап
2011 : Отборочный этап
2013 : Третье место
2015 : Отборочный этап
2017 : Отборочный этап
2019 : Отборочный этап 
2021 : Отборочный этап

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница молодёжной сборной

Сборная Норвегии по футболу
Норвегия